Гніт — важкий предмет, що кладеться на що-небудь для постійного тиснення. Як правило, гнітом називають важкий дерев'яний кружок, яким накривають квашення і соління в бочках і діжках, з покладеним на нього каменем чи іншим важким предметом. Під гнітом у діжці з водою могли зберігати («гнітити») деякі продукти на зиму (вони називались «гніченими»). Для притискування сіна чи соломи на возах використовувалась довга жердина-рубе́ль, для притискання соломи на стріхах чи скиртах — зв'язані жердини-ключи́ни.
 Гніт — насильний вплив на кого-небудь; утиск, пригноблення.
 Гніт — вогонь, розведений на припічку, коли в піч саджають хліб (щоб підрум'янити його). Це називалось «гнітити хліб».

Див. також 
 Ґніт — стрічка або шнур, що використовується для горіння у деяких освітлювальних та нагрівальних приладах, а також горючий шнур.
 «Фитиль» («Ґніт») — радянський і російський кіножурнал.

Примітки